Ouette är ett släkte av spindlar. Ouette ingår i familjen Ochyroceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ouette